Книга исландцев () — старейшее из известных исторических сочинений Исландии.

История написания 
«Книга исландцев» была создана около 1125 года исландским учёным Ари Торгильссоном (Ари Учёным). Одним из важнейших источников при написании Книги были сведения очевидцев, в первую очередь Хадльра из Хаукадалура, умершего в возрасте 94 лет в 1089 году, и служившего норвежскому королю Олафу ІІ. Кроме этого, автор опирается на сочинения Беды Достопочтенного, Адама Бременского и некоторых других.

Содержание 
В «Книге исландцев» собраны исторические сведения от времён открытия Исландии и её заселения норвежской родовой аристократией, и вплоть до 1118 года. Первый вариант Книги был переработан самим автором, который убрал из текста генеалогические списки переселенцев и биографии королей Норвегии. Книга исландцев написана на исландском языке, что для XII столетия является редкостью (в ту эпоху языком учёных Европы была латынь).

Большое значение в Книге исландцев уделяется работе альтинга и исландской церкви. Сочинение состоит из 10 глав, пять из которых рассказывают об открытии и заселении страны, о первых законах Исландии и об основании альтинга в 930 году. В главе 6-й повествуется об открытии и освоении Гренландии в 986 году. Самая длинная, 7-я глава говорит о крещении исландцев. Глава 8-я рассказывает о событиях XI века и деятельности иностранных миссионеров в стране. Главы 9-я и 10-я говорят о событиях, произошедших в годах с 1056 по 1118, во времена епископов Ислейфра и его сына Гизурра.

При изложении исторических событий Ари Торгильссон прибегает к так называемой «относительной хронологии», используя в тексте лишь 4 конкретные даты:
 604 год, когда умер папа Григорий Великий
 870 год, когда был убит король Англии Эдмунд
 1000 год, когда умер король Норвегии Олаф I
 1120 год, когда в Исландии был введён новый календарный счёт.
Все произошедшие события привязываются или к этим датам, или к промежутку между ними (так, заселение Исландии относится к промежутку между 870 и 1000 годом).

Рукописи 
Старейшие из сохранившихся списков «Книги исландцев» относятся к XVII столетию. Йон Эрлендссон сделал две копии «Книги исландцев» для епископа Скалхольта Бриньольфура Свейнссона с рукописи XII века, утраченной, по-видимому, в том же, XVII веке. Манускриптам были присвоены обозначения AM 113 a fol и AM 113 b fol и теперь они хранятся в Árni Magnússon Institute.

Ссылки 
 Русский перевод 

История Исландии
Литературные произведения Исландии
Исторические хроники
Королевские саги